C20 può riferirsi a:

Astronomia 
 C20, designazione del catalogo Caldwell della Nebulosa Nord America, una nebulosa a emissione visibile nella costellazione del Cigno

Codici 
 C20, codice dell'Osservatorio di Pulkovo, un osservatorio astronomico a 20 km da San Pietroburgo
 C20, codice ECO di alcune varianti inconsuete dell'apertura di gioco aperto, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
 Sauber C20, vettura di Formula 1

Altro 
 HMS C20, sommergibile della classe C della Royal Navy
 C-20 o Dottor Gelo, il nome di uno degli androidi presenti nella serie di Dragon Ball